Centralia (Illinois)
 Centralia (Iowa)
 Centralia (Kansas)
 Centralia (Missouri)
 Centralia (Pennsilvània)
 Centralia (Washington)